

Крива Бара () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Козлодуй.
 Крива Бара () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Брусарці.